Виткин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Виткин, Александр Исаакович (1903—1997) — советский учёный-металловед.
 Виткин, Иосиф (1876—1912) — деятель раннего рабочего сионизма, активист движения «Ха-Поэль ха-Цаир».
 Виткин, Исаак (1936—2006) — американский скульптор и художник. 
 Виткин, Михаил Абрамович — философ, сотрудник Института философии РАН.
 Виткин, Эвелин (урождённая Майзель; род. 1921) — американский генетик, исследовала мутагенез ДНК.

См. также 
 Кфар-Виткин — мошав в центральном Израиле к северу от Нетании.
 Уиткин

Примечания